Sebastián Rodríguez puede referirse a:

Sebastián Rodríguez de Villaviciosa (Tordesillas, c. 1618-1663), dramaturgo español.
Sebastián Rodríguez Veloso, más conocido como Chano Rodríguez (Cádiz, 1957- ), nadador. multimedallista paralímpico español.
Pablo Sebastián Rodríguez (Mar del Plata, 1978- ), baloncestista argentino.
Sebastián Javier Rodríguez (Montevideo, 1992- ), futbolista uruguayo.